Julien Benneteau e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Benneteau ha giocato con Édouard Roger-Vasselin venendo sconfitto nei quarti di finale, mentre Zimonjić è avanzato fino alle semifinali insieme a Daniel Nestor.

I gemelli Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Ivan Dodig e Marcelo Melo per 6-3, 3-6, [10-8].

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finale)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (ritirati)

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinale)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (secondo turno)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)

Wildcard

  Romain Arneodo /  Benjamin Balleret (quarti di finale)

  Jérémy Chardy /  Gilles Simon (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Monte Carlo Masters 2014
ATP World Tour 2014